База́рная пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах.

Россия 
 Базарная — площадь в Вельске.
 Базарная — ныне не существующая площадь в Казани (исторический район Ягодная слобода).
 Базарная (Базарно-Гостинодворская) — прежнее (с конца XIX века до 31 октября 1959 года) название площади Ленина в Томске.
 Базарная — прежнее название Верхнеторговой площади в Уфе.

Украина 
 В Харькове:
 Площадь в Новобаварском районе (почтовый индекс 61020);
 Базарная площадь — прежнее название Сергиевской площади;
 Рыночная площадь перед Благовещенским базаром.

См. также 
 Рыночная площадь
 Торговая площадь